Arnobi el vell, mestre de retòrica 
 Arnobi el jove, bisbe de la Gàl·lia.